Carlos Octavio Capdevilla (5 de junio de 1946, Santiago del Estero, Argentina), conocido como «Tommy», es un médico militar y represor argentino, con grado de capitán de corbeta de la Armada. Fue condenado a 20 años de prisión en la llamada Megacausa ESMA por su participación en el terrorismo de Estado de la dictadura militar denominada Proceso de Reorganización Nacional. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.

Biografía 
Carlos Octavio Capdevilla es hijo de Carlos Octavio y de María Beatriz Aleaga.
Fue médico de la ESMA, y cumplió la función de asistir los partos en la maternidad clandestina que funcionó en dicho centro. Está involucrado en casos de apropiación de menores y de participar de sesiones de tortura evaluando la capacidad de resistencia física de las víctimas. Entre ellas se encontraban Víctor Fatala, Susana Barros, Víctor Basterra y Ana María Martí. En enero de 1978, inyectó y mató a Norma Arrostito.

Juicio  

Fue condenado a veinte años de prisión en la llamada Megacausa ESMA por su participación en el terrorismo de Estado de la dictadura militar denominada Proceso de Reorganización Nacional. 

Junto a los ex prefectos Juan Antonio Azic y Jorge Díaz Smith, el médico Carlos Capdevilla y el contralmirante Edgardo Otero fueron condenados por la apropiación de la hija de Orlando Ruiz y Silvia Dameri, nacida a mediados de 1980 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Debido a su participación necesaria en la sustracción, retención y ocultación de un menor, el médico recibió 10 años de prisión, que cumplirá el 3 de enero de 2018.

Véase también 
 Anexo:Denunciados en la megacausa ESMA
 Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
 Proceso de Reorganización Nacional
 Terrorismo de Estado

Referencias 

Militares del Proceso de Reorganización Nacional
Oficiales navales de Argentina
Condenados por crímenes contra la humanidad en Argentina
Torturadores de Argentina